

Дани сећања 

1190-е пне.